The Magic Box – cortometraggio britannico muto del 1908
 Stupenda conquista (The Magic Box) – film del 1952 diretto da John Boulting
 Siegfried & Roy: The Magic Box – film documentario del 1999 diretto da Brett Leonard
 The Magic Box – album di Bengt-Arne Wallin del 1971

Pagine correlate 
 Magic Box (disambigua)